Os Maconis, Macunis ou Makunis foram um grupo indígena, atualmente considerado extinto, que habitava no século XIX o Nordeste do estado brasileiro de Minas Gerais. Eram também chamados de botocudos.

Povos indígenas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)